Aurelianus ist der Name folgender Personen:
 Aurelian (Lucius Domitius Aurelianus; 214–275), von 270 bis 275 römischer Kaiser
 Caelius Aurelianus (5. Jahrhundert), numidischer Arzt und Verfasser medizinischer Schriften
 Aurelianus Reomensis, Benediktinermönch und Musikschriftsteller des 9. Jahrhunderts
 Ambrosius Aurelianus, britischer Heerführer 
 Paulinus Aurelianus (auch: Pol Aurelian, Pol de Léon oder Paol), keltischer Heiliger
 Publius Aurelius Aurelianus, römischer Offizier (Kaiserzeit) 

Aurelianus bezeichnet außerdem
 Aurelianus (Münze), eine Form des Antoninian nach der Währungsreform des römischen Kaisers Aurelian